Csehország
 Opatovice, település a Brno-vidéki járásban
 Opatovice, település a Přerovi járásban
 Opatovice nad Labem, település a Pardubicei járásban
 Velké Opatovice, település a Blanskó járásban